Облога Родоса (305-304 до н. е..) — облога Родоса військом та флотом Деметрія Поліоркета
 Облога Родоса (1444) — невдала облога Родоса військами Мамелюцького султанату
 Облога Родоса (1480) — невдала облога Родоса військами Османської імперії
 Облога Родоса (1522) — облога Родоса військами Сулеймана I

Облоги Родолса